Osiedle Letnie w Stargardzie
 Osiedle Letnie w Toruniu
 Osiedle Letnie w Ząbkowicach Śląskich

Letnie